Petr Ruman (1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore ceco
 Sig Ruman, pseudonimo di Siegfried Albon Rumann (1884-1967) – attore tedesco naturalizzato statunitense
 Umm Rumān, o Zaynab bint ʿĀmir (...-628) – moglie del primo Califfo Abū Bakr